Le sigle OREF, ou Oref, peut faire référence à :

 Office de Riadh El Feth, un centre commercial et culturel à Alger, en Algérie ;
 Observatoire régional emploi formation, en France ;
 Ordre Romand des Experts Fiscaux diplômés, une association professionnelle suisse créée en 1985 ;
 Orthopaedic Research and Education Foundation.